Марк Ту́ллий Тиро́н (, около 103 — около 4 гг. до н. э.) — образованный раб, а позже вольноотпущенник и друг Марка Туллия Цицерона, написавший биографию своего господина, издавший его речи и письма и составивший сборник его остроумных слов, анекдотов, изречений.

Тирон был автором грамматических и энциклопедических трудов и изобретателем римской стенографии: под именем «Тироновых значков» был известен большой список стенографических знаков.

Английский писатель Роберт Харрис издал в трёх книгах жизнеописание Цицерона, повествование в котором ведёт Тирон.

Примечания

Литература 
 Herbert Boge: Die Tironischen Noten — die römische Tachygraphie. In: Das Altertum 12, 1 (1966), S. 39-50.
 

Родившиеся в 103 году до н. э.
Умершие в 4 году до н. э.
Рабы и вольноотпущенники Древнего Рима
Стенографы